Río Chancay puede referirse a dos ríos del Perú, ambos de la cuenca del Océano Pacífico:

 Río Chancay (Huaral), en el Departamento de Lima;
 Río Chancay (Lambayeque), en el Departamento de Lambayeque.